Il doppio del torneo di tennis ATP San Paolo 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jay Berger e Horacio de la Peña che hanno battuto in finale Ricardo Acuña e Javier Sánchez 5-7, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Javier Frana /  Luiz Mattar (quarti di finale)
 Danilo Marcelino /  Mauro Menezes (semifinali)

 Ivan Kley /  Fernando Roese (primo turno)
 Ricardo Acuña /  Javier Sánchez (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP San Paolo 1988